«A Girl Like Me» () — другий студійний альбом барбадоської співачки Ріанни, випущений 10 квітня 2006 року.

Списки композицій

Посилання 
 Офіційний сайт співачки  

Альбоми Ріанни
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Def Jam Recordings